Als Zeitglockenturm sind mehrere Uhrtürme bekannt:
Zytglogge in der Berner Altstadt.
Zeitglockenturm (Solothurn), siehe Solothurn#Sehenswürdigkeiten.
Unterer Bogen in der Winterthurer Altstadt.
der Torre dell’Orologio in Venedig.